Калояново () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 12 390 человек (2006).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бегово
 Главатар
 Горна-Махала
 Долна-Махала
 Дуванлии
 Дылго-Поле
 Житница
 Иван-Вазово
 Калояново
 Отец-Паисиево
 Песнопой
 Рыжево
 Рыжево-Конаре
 Сухозем
 Черноземен

Общины Пловдивской области